ЛАВ — Львівська асоціація велосипедистів
 Фрі лав — вільна любов

 Лав — урочище в північному Поліссі, на Пінщині, над річкою Оторою, тепер це територія Білорусі.
 Лав — округ в Оклахомі, США.

 Кевін Лав — американський баскетболіст.
 Вагнер Лав — бразильський футболіст.
 Кортні Лав — американська співачка та акторка.
 Бессі Лав — американська акторка.
 Стенлі Глен Лав — американський вчений і астронавт NASA.

Див. також 

 Love